Erik Källström (1908-1997) – calciatore svedese
 Harry Källström (1939-2009) – pilota di rally svedese
 Kim Källström (1982) – ex calciatore svedese
 Marjo Matikainen-Kallström (1965) – politica ed ex fondista finlandese